Vogels:
 Christmas-Islanddwergsalangaan
 Grays dwergsalangaan
 Hooglanddwergsalangaan
 Kinabaludwergsalangaan
 Linchidwergsalangaan
 Salvadori's dwergsalangaan
 Satijndwergsalangaan
 Tenggaradwergsalangaan
 Vale dwergsalangaan
 Westelijke dwergsalangaan
 Witbuikdwergsalangaan